Каменистое (село) — село на Украине.
 Каменистое (озеро) — озеро на Чукотке (Россия).